El término Iglesia de Santa Ana puede referirse a cualquiera de las iglesias con advocación a una santa de ese nombre.

Alemania  

 Iglesia de Santa Ana, en Altötting

Argentina  

 Iglesia de Santa Ana, en Glew

Canadá 

 Iglesia de Santa Ana en Varennes

Chile 

 Iglesia de Santa Ana en Santiago de Chile

Colombia  

 Iglesia de Santa Ana, en Sabaneta
 Capilla de Santa Ana, en Guarne

España 

 Iglesia de Santa Ana, en Candelaria, Tenerife
 Iglesia de Santa Ana, en Algodonales
 Iglesia de Santa Ana, en Castell de Castells
 Iglesia de Santa Ana, en Cantoral de la Peña
 Iglesia de Santa Ana, en Écija
 Iglesia de Santa Ana, en Elda
 Iglesia de Santa Ana, en Fregenal de la Sierra, Badajoz
 Iglesia de Santa Ana, en Granada
 Iglesia de Santa Ana, en Guadalcanal
 Iglesia de Santa Ana, en Ogíjares
 Iglesia de Santa Ana, en Senyera, Valencia
 Iglesia de Santa Ana, en Sevilla
 Iglesia de Santa Ana, en Mainar, Zaragoza

Estados Unidos 

 Iglesia de Santa Ana, en Detroit

Francia 

 Iglesia de Santa Ana, en Saint-Benoît

Hungría 

 Iglesia de Santa Ana, en Miscolk

Israel 

 Iglesia de Santa Ana, en Jerusalén

Lituania 

 Iglesia de Santa Ana, en Vilnius

México

 Iglesia de Santa Ana, en la Ciudad de México
 Iglesia de Santa Anita en Iztacalco, Ciudad de México

Países Bajos

 Iglesia de Santa Ana, en Aruba
 Basílica de Santa Ana, en Willemstad

Panamá

 Iglesia de Santa Ana, en Panamá

Perú
 Iglesia de Santa Ana, en el Cusco.

Reino Unido
 Iglesia de Santa Ana en Moseley, Birmingham.

Rusia

 Iglesia de Santa Ana, en Ekaterimburgo
 Iglesia de Santa Ana, en San Petersburgo

Iglesias dedicadas a Santa Ana